Флаг муниципального образования Курчанское сельское поселение Темрюкского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 15 января 2010 года и 12 февраля 2010 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5844.

Описание 
«Прямоугольное жёлтое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, с изображением фигур герба Курчанского сельского поселения: красной амфоры с вытекающими двумя голубыми струями, соединяющимися с голубой волнистой полосой идущей вдоль нижнего края (габаритной шириной в 1/4 ширины полотнища), на которой изображён судак белого цвета. Над амфорой расположена зелёная виноградная лоза с пятью малиновым гроздьями винограда».

Обоснование символики 
Основание станицы Курчанской, её история тесно связана с заселением Кубани и, в частности, Таманского полуострова Черноморскими казаками. По указу императрицы Екатерины II казаки переселялись на Тамань «границу держати», то есть для охраны новой южной границы Российской империи.

Переселившиеся казаки организовали сторожевую охрану границы не только по течению реки Кубани, но и по берегам многочисленных рукавов и речек, впадающих в Кубань, в том числе реки Курки, протекающей по территории поселения.

Символика фигур флага многозначна:

 два потока воды, вливающиеся в волнистую оконечность, символизируют две реки: Кубань (большой поток) и Курка (малый поток) впадающие в Азовское море (волнистая голубая оконечность);
 виноградная лоза символ плодородия, развитого земледелия, виноградарства и виноделия;
 виноград — традиционный символ гостеприимства и радушия в гербе символизирует благоприятную южную природу поселения, популярную среди отдыхающих, приезжающих из разных уголков нашей страны;
 амфора аллегорически показывает расположение Курчанского сельского поселения на Таманском полуострове — месте известном ещё с античных времён, именно здесь по представлениям древних греков Европа граничила с Азией.
 судак указывает на развитый среди местных жителей рыболовный промысел.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения, солнечного тепла и энергии.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, духовности, возвышенных устремлений

Красный цвет — символ силы, мужества и доблести, труда, красоты и праздника.

Малиновый цвет (пурпур) — символ благородства, славы, достоинства, древности происхождения.

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, молодости, жизненного роста.

Примечания